Garza steht für:
 Garza (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Garza (Sprache), zu den Comecrudo-Sprachen gehörige ausgestorbene Sprache
 Garza (Fernsehserie), US-Serie aus dem Jahre 2010

Garza ist der Name folgender

Orte:
 Garza (Santiago del Estero), Stadt in Argentinien

geografischer Objekte:
 Garza (Fluss), Nebenfluss der Mella in der italienischen Provinz Brescia
 Garza County, County im US-Bundesstaat Texas

Siehe auch:
 Garcia
 De La Garza